Utö – wyspa na Morzu Archipelagowym u południowo-zachodnich wybrzeży Finlandii
 Utö – wyspa w Archipelagu Sztokholmskim należąca do Szwecji